Вильярмайор () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бетансос. Занимает площадь 30,1 км². Население — 1277 человек (на 2010 год).

Другое 

 Похожее название имеет населённый пункт и район Вилар-Майор () в Португалии.

Население

Примечания

Города Ла-Коруньи
Муниципалитеты Ла-Коруньи